Wilkes megye (Észak-Karolina)
 Wilkes megye (Georgia)